Ел Тепамал има више значења:

 Ел Тепамал (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепамал (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепамал (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепамал (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепамал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепамал (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепамал (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепамал (Тингамбато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепамал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепамал (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тепамал (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику